Stati Uniti d'America
 Seligman – census-designated place della Contea di Yavapai, Arizona
 Seligman – città della Contea di Barry, Missouri